

Міста 
 Сорокине (у 1938—2016 роках — Краснодон) — місто в Луганській області.

Села 
 Сорокине — село в Середино-Будському районі Сумської області.
 Сорокине — колишнє село у Білопільському районі Сумської області